Torrent – gmina w Hiszpanii, w prowincji Girona, w Katalonii
 Torrent –  gmina w Hiszpanii, w prowincji Walencja, w Walencji

Osoby o tym nazwisku:
 Ana Torrent – aktorka hiszpańska
 Carlos Torrent – hiszpański kolarz torowy i szosowy, olimpijczyk

Inne:
 BitTorrent – protokół wymiany plików
 Pontiac Torrent – samochód osobowy